Гуми́лин — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Гумилин, Николай Иванович (1869—?) — священник, член III Государственной думы от Тверской губернии.

 Гумилина, Антонина Михайловна (1895—1918) — российская художница, поэт.